Волоколамское благочиние — округ Одинцовской епархии Русской православной церкви, объединяющий приходы в пределах Волоколамского городского округа Московской области. В настоящее время в округе 13 приходов.

Благочинный округа — священник Михаил Поляков, настоятель Воскресенского собора города Волоколамска. 31 марта 2009 года решением Священного синода епископом (с 20 апреля 2009 года архиепископом, с 1 февраля 2010 года митрополитом) Волоколамским, викарием Московской епархии назначен епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев), имя которого с 1 апреля того же года поминается в Воскресенском соборе Волоколамска после правящего архиерея.

13 апреля 2021 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил учредить Московскую митрополию. Согласно решению Синода, Волоколамский округ вошёл в состав новообразованной Одинцовской епархии. Епископом этой епархии стал Фома, епископ Одинцовский и Красногорский, чьё имя в храмах благочиния поминается после имени митрополита Московского и Коломенского Павла.

На территории округа находится Иосифо-Волоцкий монастырь, имеющий ставропигиальный статус.

Храмы благочиния 

город Волоколамск
 Собор Воскресения Христова
 Храм Рождества Христова
 Собор Николая Чудотворца
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы
 Храм Петра и Павла
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы
 Храм Воздвижения Креста Господня

деревня Амельфино
 Никольский храм

село Болычево
 Храм Святой Троицы

деревня Ботово
 Храм Воскресения Христова

деревня Бражниково
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

деревня Еднево
 Церковь Кирилла и Мефодия

село Ивановское
 Храм иконы Божией Матери «Знамение»

село Ильинское (Теряевское с.п.)
 Храм Спаса Нерукотворного Образа

село Ильинское (Ярополецкое с.п.)
 Храм Ильи Пророка

урочище Казаново
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы

село Каменки
 Церковь Иоанна Богослова

село Карачарово
 Храм Николая Чудотворца

урочище Лихачёво
 Храм Николая Чудотворца

село Новлянское
 Храм Троицы Живоначальной

село Осташёво
 Церковь Олега Брянского

село Покровское (Теряевское с. п.)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы

село Спасс
 Храм Преображения Господня

село Спирово
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

село Суворово
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы
 Знаменский Храм

село Теряево
 Храм Вознесения Господня

село Язвище
 Храм Троицы Живоначальной

село Ярополец
 Храм Казанской иконы Божией Матери
 Храм Великомученицы Екатерины (Рождества Иоанна Предтечи)

Канцелярия благочиния 
Московская область, Волоколамский район, город Волоколамск, улица Возмище, 14, храм Рождества Богородицы Телефон
(496) 362-21-89.''

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Волоколамского благочиния Московской епархии.
 Волоколамское благочиние Сайт Московской епархии.

Благочиния Одинцовской епархии
Списки храмов Московской митрополии
Волоколамский городской округ